HP-75D, Hewlett-Packardovo osobno računalo - kalkulator, uvden 1984.
 Tesla Model X 75D, električni automobil 
 75D/Kohoutek, periodični komet